Alquimia — pseudociência que envolve tratos da magia, religião, metalurgia e química
 Doutor Alquimia — personagem da DC Comics
 Alquimista (classe de personagem) — usada em RPG

Desambiguações de ciências